Красивский район — административно-территориальная единица в составе Воронежской и Тамбовской областей, существовавшая в 1935—1959 годах. Центр — село Красивка.

Красивский район был образован в составе Воронежской области 18 января 1935 года. В его состав вошли Балыклейский, Екатеринопольский, Карай-Пущинский, Карай-Салтыковский, Коноплянский, Красивский, Леонтьевский, Ломовский, Марьевский, Николинский, Павловский, Сатинский, Хорошавский и Чернавский сельсоветы Инжавинского района.

27 сентября 1937 года Красивский район был передан в Тамбовскую область.

30 октября 1959 года Красивский район был упразднён, а его территория передана в Инжавинский район.

Примечания

Ссылки 
 Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель. 2007
 История административно-территориального деления Тамбовского края. XVII — начало XXI вв.

Упразднённые районы Тамбовской области
Упразднённые районы Воронежской области